Musandam (poluotok), poluotok u Omanu
 Musandam (muhafaza), muhafaza u Omanu